Хиоб (Иоб) Лудольф (; ,  — , ) — немецкий (саксонский) востоковед и африканист, один из основоположников этих дисциплин.

Биография 
Ученик Константина Эмперера.

Лудольф был полиглотом и эрудитом, изучившим 25 языков; фигура, характерная для раннего Нового времени. Совместно с Аббой Горгорисом создал первую в Европе грамматику основного языка Эфиопии — амхарского — под названием Grammatica amharicae linguae quae vernacula est Habessiorum et Lexicon amharico-latinum (Francfort, 1698). Также вместе с Горгорисом составил словарь этого языка (Lexicon aethiopico-latinum, 1699).

Занятия Лудольфа амхарским языком начались в 1649 г. (он общался с посещавшими Европу эфиопскими монахами), а его первый большой труд об Эфиопии, Historia Aethiopica, вышел в 1681 году. Его переписка с Лейбницем по лингвистике была опубликована в 1755 году Августом Бенедиктом Михаэлисом.

Племянником Хиоба Лудольфа был автор первой грамматики русского языка Генрих Вильгельм Лудольф.

Примечания

Ссылки 
 Биография и библиография Лудольфа в немецком церковном словаре.
 Иллюстрации к «Эфиопской истории» Лудольфа
 Псалтырь Давида по-эфиопски и по-латыни в издании Лудольфа
 Французский перевод «Эфиопской истории» Лудольфа

Востоковеды Германии
Филологи Германии
Лингвисты Германии
Лексикографы
Африканисты
Полиглоты
Семитологи
Эфиописты